

Letteratura 
 La festa – romanzi di Uberto Paolo Quintavalle del 1953

Musica 
 La festa – album di Adriano Celentano del 1966
 La festa/Ringo – singolo di Adriano Celentano del 1965
 La festa – album di Nino D'Angelo del 2002

Teatro 
 La festa – opera teatrale di Lucia Poli del 1974
 La festa – opera teatrale di Spiro Scimone del 1999